Fowley peut désigner :

Patronyme 

 Douglas Fowley (1911-1998), acteur, réalisateur et producteur américain ;
 Kim Fowley (1939-2015), auteur-compositeur-interprète, producteur et impresario américain.

Personnage de fiction 
 Diana Fowley est un personnage de la série télévisée X-Files : Aux frontières du réel.